Rowokele kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rowokele, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Rowokele, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar